Charles Nelson peut faire référence à :

  (1877-1935), amiral américain ;
 Charles Nelson (1901-1997), monteur lauréat d'un Oscar ;
  (1907-1962), homme politique américain représentant le Maine ;
  (1882-), homme politique américain du Wisconsin ;
 Charles Nelson (1897-), prospecteur ;
 Charles Nelson Reilly (1931-2007), animateur ;
  (1835-1891), propriétaire de la Nelson's Greenbrier Distillery ;
  (1942-), écrivain américain ;
  (1960-), joueur de football américain ;
  (1839-1933), bibliothécaire américain ;
  (1933-), joueur de volleyball américain ;
 , neuroscientifique américain ;
 Ernest Charles Nelson (1951-), botaniste et auteur.

Voir aussi 
 , entreprise du Warwickshire
  (1904-1981), vice-amiral de la U.S. Navy